Гай Клавдій Марцелл () — традиційне чоловіче ім'я в плебейській гілці давньоримського роду Клавдіїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Гай Клавдій Марцелл (125 до н. е. — після 50 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, претор 80 року до н. е.
 Гай Клавдій Марцелл (92 — 48 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, помпеянець, консул 49 року до н. е., син Марка Клавдія Марцелла, еділа 91 року до н. е.
 Гай Клавдій Марцелл (93 — 40 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, спочатку помпеянець, згодом замирився з цезаріанцями, консул 50 року до н. е., син Гая Клавдія Марцелла, претора 80 року до н. е.